Odlewnik wyrobów ceramicznych – tytuł zawodowy
 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych – tytuł zawodowy